Jacques Mathieu Delpech (1777-1832) – chirurgo francese.
 Michel Delpech (1946-2016) – cantante francese